Хорєв — російське прізвище. Відомі носії:
 Хорєв Віктор Максимович (1940) — український інженер-гідротехнік, чиновник у галузі водного господарства.
 Хорєв Юрій Михайлович (1956) — український кінооператор.

 Хорева Наталія Володимирівна (нар. 1986) — російська саночниця, яка виступає в санному спорті на професіональному рівні з 2006 року. 

Російські прізвища